trop – drobna pieśń liturgiczna powstała w wyniku podkładania tekstu pod melodie śpiewu liturgicznego.
 trop – w retoryce zastąpienie pewnego słowa lub wyrażenia innym – dla większej obrazowości, wyrazistości i skuteczności przekazu słownego.
 trop – ślad kończyn (łap, kopyt itp.) zwierzęcia.

Zobacz też 
 ślad
 tropiciel